Дра́ке (, ) — фамилия. Известные носители:

 Драке, Владимир Людвигович (1874—1933) — русский генерал-майор, участник Первой мировой войны, сын Л. Л. Драке.
 Драке, Генрих:
  (1881—1970) — немецкий политик, президент Свободного государства Липпе (1925—1933, 1945—1947).
 Драке, Генрих (1903—1994) — немецкий скульптор.
 Драке, Ларс (1925—2000) — шведский кёрлингист.
 
 Драке, Фридрих (1805—1882) — немецкий скульптор.

См. также 
 Дрейк